Naré peut désigner :
 Naré, la localité située dans le département de Kassoum au Burkina Faso
 Naré, la localité située dans le département de Tougouri au Burkina Faso
 Naré-Yarcé, la localité située dans le département de Tougouri au Burkina Faso

Homonymie de localités